EFG kan syfta på:

 EFG-fördraget – ett föreslaget fördrag, som syftade till etablerandet av Europeiska försvarsgemenskapen (EFG)
 EFG Bank – en schweizisk bank med verksamhet i 30 länder, däribland Sverige
 EFG Partner AB – ett försäljningsbolag för European Furniture Group AB